Prudence bezeichnet: 

 Prudence (Vorname), weiblicher Vorname
 Prudence (Band), norwegische Rockband

Siehe auch
 Dear Prudence, Lied der Beatles
 Prudence and the Pill, britische Filmkomödie